Kremlin Cup 2012 – tenisowy turniej ATP z cyklu Kremlin Cup rozgrywany w dniach 14–21 października 2012 roku w Moskwie na kortach twardych w hali o puli nagród 673 150 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2012 w tenisie ziemnym
2012
2012 w Rosji